Э́рика Фрева́йн (; ) — швейцарская кёрлингистка.

В составе женской сборной Швейцарии участник и серебряный призёр . .

Играла на позиции второго.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (1984).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу